Het tennistoernooi US Open werd in 1974 bij de vrouwen voor de 88e keer gehouden. De als tweede geplaatste Amerikaanse Billie Jean King won het toernooi voor de vierde keer door in de finale de als vijfde geplaatste Australische Evonne Goolagong met 3-6, 6-3 en 7-5 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
  Chris Evert (halve finale)
  Billie Jean King (winnares)
  Olga Morozova (afgemeld)
  Kerry Melville (kwartfinale)
  Evonne Goolagong (finale)
  Rosie Casals (kwartfinale)
  Virginia Wade (tweede ronde)
  Lesley Hunt (kwartfinale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1974